А́хтме () — в настоящее время один из шести городских районов города Кохтла-Ярве в Эстонии, расположенный в 10 км к юго-востоку от центральной части города и непосредственно к югу от города Йыхви.

История 
Ахтме был самостоятельным городом в 1953—1960 и в 1993—1995 гг.

В районе проживают преимущественно русские. Население района по состоянию на 1 января 2020 года составляет 15 506 человек.  В Ахтме находилась одна из самых больших сланцевых шахт.

До 2013 года в районе работала Ахтмеская ТЭЦ, которую позднее упразднили, а на её месте создали резервную ахтмескую котельную. Отопление в районе сделали за счет теплотрассы, которую протянули из Ярвеской части в Ахтмескую. Её протяженность составляет 17,4 километра, а стоимость проекта вместе с НСО обошлась в 16 миллионов евро.

По состоянию на 2007 год Ахтме состояло из 5 поселений и микрорайонов: Ахтме, Ийдла, Пуру, Таммику, Новый Ахтме и Старый Ахтме и планировалось ещё 2: Паргитагузе и Табори. Паргитагузе уже частично построено и заселено.

В 2015 году открылся самый крупный супермаркет в Ида-Вирумаа торговой сети «Maxima» с торговым залом площадью 1900 квадратных метров.

Согласно детальной планировке, в недалеком будущем планируется реконструкция центральной площади Ахтме.

Физико-географическая характеристика 
Город располагается в северо-восточной части Ахтмеской (Йыхвиская) возвышенности. Географические координаты города 59°20` северной широты и 27°25` восточной долготы. Ахтме находится приблизительно в 153 км от Таллинa и 44 км от Нарвы. С севера город граничит с городом Йыхви.

Климат 
Так как Йыхви и Ахтме граничат друг с другом, то и климатические показатели у них схожи.
 Среднегодовая температура воздуха — 4,7 °C
 Средняя скорость ветра — 4,2 м/с
 Относительная влажность воздуха — 81 %

Спорт 

При Ахтмеской основной школе функционирует футбольное поле с искусственным покрытием, которое весной и осенью является домашней ареной футбольного клуба «Ярве», который выступает в Первой лиге чемпионата Эстонии.

В Ахтмеском спортхолле действует клуб Таэквон-До. Клуб начал свою работу в 2003 году в Москве. В 2007 году директор и главный тренер клуба «КВОН» переехал на постоянное место жительства в Эстонию. Но это не помешало продолжению лучших традиций клуба в Эстонии. Была набрана группа ребят, желающих тренироваться Таэквон-до и с этого момента у клуба началась новая жизнь в Эстонии. Так же клуб «КВОН» признан самым большим в Эстонии по количеству занимающихся (Более 200 человек).

В 2002 году был открыт спортхолл, в котором находится легкоатлетический манеж с тартановым покрытием, четыре круговые беговые дорожки (150 метров), шесть прямых беговых дрожек (50 метров), сектора для прыжков в длину, высоту и для прыжков с шестом, тренажерный зал, зал аэробики с зеркалами и станком.

Культура 
Культурную жизнь района обеспечивает клуб «Ахтме», построенный в 1952 году. В клубе проводят различные районные мероприятия, а также занимаются жители в нескольких творческих коллективах.

В 1994 году начала работу Ахтмеская Школа Искусств.

Примечания

Ссылки 
 Ахтме на карте Google
 
 Ахтме со спутника
 В Кохтла-Ярве прошел День Ахтме